Jean Morel est un nom notamment porté par :
 Jean Morel de Grigny, dit aussi Jean Morel d'Embrun (1511-1581), humaniste français ;
 Jean Morel (1539-1633), poète français en langue latine ;
 Jean Morel (1541-1559), martyr protestant français ;
 Jean Morel (1854-1927), homme politique français ;
 Jean Morel (1903-1975), chef d'orchestre français ;
 Jean Morel (1906-1988), acteur français ;
Jean Morel (1922-2019), marin du commando Kieffer débarqua en Normandie le Jour J.

Voir aussi